Ranco (provincie), een provincie van Chili
Ranco (Varese), een gemeente in de Italiaanse provincie Varese